Gestreifte Bauchdrüsenotter ist der deutsche Name folgender Schlangenarten (Familie Giftnattern (Elapidae), Gattung Calliophis):

 Calliophis intestinalis Laurenti, 1768
 Calliophis nigrotaeniatus Peters, 1863